Корб () — немецкая фамилия и топоним. Известные носители:

 Корб, Валерий Николаевич (род. 1954) — эстонский политик, депутат Рийгикогу.
 Корб, Даррен (род. 1983) — американский композитор, участник студии Supergiant Games рок-группы Control Group.
 Корб, Иоганн Георг (1672—1741) — секретарь австрийского посольства, отправленного императором Леопольдом I в Москву к Петру I (1698).
 Корб, Михаил Валерьевич (род. 1980) — эстонский политик, депутат Рийгикогу.
 Корб, Натан (более известен как Франсис Лемарк; 1917—2002) — французский певец и композитор.
 Корб, Пьер (1908—1980) — французский футболист, нападающий сборной Франции, участник чемпионата мира—1934.
 Корб, Юлиан (род. 1992) — немецкий футболист.

Топоним 
 Корб — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Примечания